Ринкон дел Ваље има више значења:

 Ринкон дел Ваље (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ринкон дел Ваље, Лас Калаверас (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику